Реддич:

 Реддич — город (и район) в Великобритании, на северо-востоке графства Вустершир, Англия.
 Реддич Юнайтед — английский футбольный клуб из города Реддич, Вустершир.